Barrat est un patronyme porté notamment par :

 Claude Barrat (1658-1711), greffier et clerc français ;
 Marc Barrat, réalisateur et scénariste français ;
 Martine Barrat (1937- ), photographe, actrice et danseuse française vivant à New York ;
 Patrice Barrat (1947-), footballeur français ;
 Patrice Barrat (1958-2019), peintre autodidacte ;
 Pierre Barrat (1931-), metteur en scène dramatique et lyrique français ;
 Rex Barrat (1914-1974), artiste peintre, illustrateur et dessinateur français ;
 Robert Barrat (1889-1970), acteur américain ;
 Robert Barrat (1919-1976), journaliste français, militant catholique de la lutte anticolonialiste.

Homonymie de patronyme